Шотландская Премьер-лига 1998/1999 () — 102-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 1 августа 1998 года и закончился 22 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1998/1999
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1998 году
Спорт в Шотландии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999